Аргиопа:
 В древнегреческой мифологии Аргиопа ( от  — светлый и  — взор)
 Аргиопа (мать Керкиона) — Нимфа, родила от Посейдона Керкиона, жестокого правителя Элевсина, убитого Тесеем.
 Аргиопа (мать Фамирида) — нимфа, жена Филаммона, мать Фамирида, считавшегося вместе с Орфеем одним из основателей музыки и поэзии. Видимо, не тождественна предыдущей.
 Аргиопа (жена Агенора) — мать Кадма и Европы.
 Argiope  — род пауков из семейства пауков-кругопрядов.